Ženská dvouhra Jiangxi International Women's Tennis Open 2016 probíhala v první polovině srpna 2016. Do singlové soutěže nan-čchangského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla bývalá světová jednička Jelena Jankovićová ze Srbska, která zvolila start na paralelně probíhajícím Brasil Tennis Cupu ve Florianópolisu jako poslední předolympijskou přípravu.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená čínská tenistka Tuan Jing-jing, jež ve finále zdolala americkou turnajovou šestku Vaniou Kingovou po třísetovém průběhu 1–6, 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016